Abe (jezero), jezero u Etiopiji
 Abe (narod), iz porodice sudanskih naroda
 Abé jezik, jedan od tri jezika podskupine Agneby, šire skupine nyo